Das Wort Aprilia steht für:

 Aprilia (Latium), eine italienische Industriestadt
 Aprilia, einen italienischen Zweiradhersteller
 Lancia Aprilia, ein Pkw-Modell des italienischen Herstellers Lancia